

Persone
 Antonio Rada (1937-2014) – calciatore colombiano
 Dino Rađa (1967) – ex cestista croato
 Edi Rada (1922-1997) – pattinatore artistico su ghiaccio austriaco
 Filip Rada (1984) – calciatore ceco
 Ionuț Alin Rada (1982) – ex calciatore rumeno
 Ionuț Constantin Rada (1990) – calciatore rumeno
 Jakub Rada (1987) – calciatore ceco
 Karel Rada (1971) – allenatore di calcio ed ex calciatore ceco
 Girolamo de Rada, originariamente Girolamo Rada (1814-1903) – scrittore italiano di origine arbëreshë
 Petr Rada (1958) – ex calciatore e allenatore di calcio ceco
 Rodrigo Jiménez de Rada (1170-1247) – arcivescovo spagnolo
 Tomáš Rada (1983) – calciatore ceco

Altro
 Rada – termine nautico che individua un tratto di mare in cui le navi possono ancorare in sicurezza
 Rada – termine delle lingue polacca, ceca, ucraina e bielorussa utilizzato per indicare il "consiglio" o un'"assemblea".
 RADA (Royal Academy of Dramatic Art) – scuola di recitazione britannica
 Råda – località situata nel comune di Hagfors in Svezia
 Forze speciali di deterrenza RADA in Libia
 Rada, film documentario del 2014 diretto da Alessandro Abba Legnazzi